Ramesh Mehta ist der Name folgender Personen:

* Ramesh Mehta (Regisseur) (* 1923), indischer Dramatiker und Theaterregisseur
 Ramesh Mehta (Schauspieler) (1934–2012), indischer Schauspieler und Drehbuchautor